in het Engels of Frans, een tekort of gebrek
 Déficit (film), een Mexicaanse film uit 2007

Zie ook 
 Attention deficit disorder (ADD), een psychiatrische stoornis
 Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), een psychiatrische stoornis
 Surplus (doorverwijspagina), het tegenovergestelde van deficit